N92 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Otus (N92), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Nokia N92, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres